Спирково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Спирково — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Спирково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Спирково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Спирково — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Спирково — заброшенная деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.